Васильєв Ігор Анатолійович (* 1983) — російський хокеїст.
 Васильєв Ігор Олексійович (1938—2007) — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Російської Федерації (2003).
 Васильєв Ігор Сергійович (* 1984) — український підприємець, спеціаліст з ІТ-технологій. Народний депутат України 9-го скликання.
 Васильєв Ігор Сергійович (* 1986) — російський хокеїст.